le tapetum est une surface réfléchissante derrière la rétine qui renvoie la lumière et donne un effet d'yeux brillants dans l'obscurité à certains animaux.

 le tapetum est le tissu nourricier dans la paroi des anthères permettant la maturation des grains de pollen. Il joue un rôle dans la nutrition du pollen. La dégradation du tapetum (par certains polluants de l'air ambiant par exemple) peut induire une stérilité du pollen (lequel joue chez les plantes un rôle comparable à celui du spermatozoïde chez les animaux).

Notes et références